Игры Содружества 1990 года проходили в городе Окленд (Новая Зеландия) с 24 января по 3 февраля и были 14-ми по счёту. В соревнованиях приняли участие 2074 атлета из 55 стран, которые разыграли 204 комплекта наград. Также Игры стали частью проводившихся в Новой Зеландии торжеств по случаю 150-летия образования страны.

Игры были третьими по счёту в Новой Зеландии и вторыми, прошедшими в Окленде. Первые в Новой Зеландии Игры прошли в 1950 году (Окленд), вторые — в 1974 году (Крайстчерч). Спортсмены состязались в десяти видах: лёгкая атлетика, водные виды спорта (прыжки в воду, плавание и синхронное плавание), бадминтон, бокс, велоспорт, спортивная гимнастика, дзюдо, боулинг, стрельба и тяжёлая атлетика.

Страны-участницы 
В Играх приняли участие 55 стран и территорий.

Таблица медалей

Примечания

Ссылки 
 

Игры Содружества
Международные спортивные соревнования в Окленде (Новая Зеландия)
1990 год в Новой Зеландии
Январь 1990 года
Февраль 1990 года